Andreas Gerwig, personnalité politique suisse, fils de .
 Greta Gerwig, actrice, scénariste et réalisatrice américaine.
 (1889-1965), juriste suisse.
Patronyme suisse